Hrvatska:
 Lokve, naselje i općina u Hrvatskoj, u Primorsko-goranskoj županiji
 Lokve (Split), splitski kvart

BiH:
 Lokve (Čapljina, BiH) naselje u općini Čapljina
 Lokve (Foča-Ustikolina, BiH) naselje u općini Foča-Ustikolina
 Lokve (Hadžići, BiH) naselje u općini Hadžići

Srbija:
 Lokve (Alibunar, Srbija), naselje u općini Alibunar

Vidi i:
 Lokva (razdvojba)